IWD est un sigle qui peut désigner :
 Inter Wine & Dine, une école d’œnologie bruxelloise ;
 International Women's Day (en français, Journée internationale des femmes), le  ;
 International Workers' Day (en français, Journée internationale des travailleurs), le 1er mai.

IWD est un code qui peut désigner :
 Iberworld, une compagnie aérienne espagnole, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code